Червоное Озеро — название населённых пунктов на Украине:

 Червоное Озеро — село в Куйбышевском районе Запорожской области.
 Червоное Озеро — село в Долинском районе Кировоградской области.
 Червоное Озеро — село в Путивльском районе Сумской области.
 Червоное Озеро — село в Борзнянском районе Черниговской области.